Niemcy:
 Langweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Langweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel
 Langweiler Wald – obszar wolny administracyjnie w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bayreuth